Maria Mercader bezeichnet:

* María Mercader (1918–2011), spanische Schauspielerin
 Maria Mercader (Journalistin) (1965–2020), US-amerikanische Fernsehjournalistin